Чеботарьова — жіноча форма змосковщиного українського прізвища, похідного від професії чоботар, російський аналог — Сапожніков. Чеботарьов.

 Відомі носії 
 Чеботарьова Анастасія Савеліївна (. 1972) — російська скрипалька, заслужена артистка Росії.
 Чеботарьова Катерина (псевдонім — Фігль-Мігль,  1970) — російська письменниця.
 Чеботарьова Любов Олексіївна (у дівоцтві Клюкіна;  1964) — радянська спортсменка, чемпіон світу зі спортивної акробатики.
 Чеботарьова, Марія Миколаївна (більш відома під прізвищем Баронова;  1984) — російський журналіст, громадський діяч.
 Чеботарьова Ніна Степанівна (1919-1992) — радянський географ, фахівець з дослідження четвертинного періоду.
 Чеботарьова Юлія Сергіївна ( 1965) — український менеджер, Народний депутат Верховної Ради України.